McKee peut désigner :

Patronyme

 Arthur Glenn McKee (1871-1956), ingénieur américain, concepteur d'installations sidérurgiques ;
 Billy McKee (1921-2019), républicain irlandais membre de l'Irish Republican Army ;
 David McKee (1935-2022), auteur et illustrateur britannique ;
 Eva McKee (1890-1955), artiste et designer irlandaise ;
 Gina McKee (1964-), actrice britannique ;
 Jay McKee (1977-), hockeyeur canadien ;
 John McKee (1957-), entraîneur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Joseph V. McKee (1889-1956), ancien maire de New York ;
 Lyra McKee (1990-2019), journaliste britannique ;
 Maria McKee (née en 1964), chanteuse américaine ;
 Mary Harrison McKee (1858-1930), fille de Benjamin Harrison,  président des États-Unis d'Amérique, et de Caroline Harrison ;
 Michael McKee (1940-), avocat et homme politique canadien ;
 Mike McKee (1969-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 William McKee (1923-2002), joueur irlandais de rugby à XV.

Toponyme
 McKee, ville du Kentucky.